René Guissart (1888-1960), un réalisateur et directeur de photographie français.
 René Guissart (1929-), un rameur français médaillé olympique d'aviron.